Bestaansvlak, (in de esoterische kosmologie) een subtiele staat, niveau of gebied van de werkelijkheid, waarbij elk vlak overeenkomt met een bepaald type, soort of categorie van zijn
 Bewustzijnsniveau, een aanduiding voor de mate waarin iemand alert is en reageert op stimuli uit de omgeving
 Bewustzijnsschaal van Hawkins, een schaal die verschillende niveaus van het bewustzijn weergeeft
 Vijfde dimensie (esoterie), een hogere staat van bewustzijn